Estadio La Pedrera puede referirse a:

 Estadio Cementos Progreso, en la ciudad de Guatemala, inaugurado en 1991.
 Estadio Único de Villa Mercedes, en la provincia de San Luis, inaugurado en 2017.